Rzeka Czarna – rzeka w Chinach i Wietnamie, dopływ Rzeki Czerwonej
 Rzeka Czarna – dopływ Wisły (nazwa niezweryfikowana)

Zobacz też 
 Czarna Rzeka, Czarna, Czarna Struga, Czarna Woda